Dumbrava több romániai és moldovai település lehet:

 Körösdombró falu Romániában, Arad megyében.
 Dumbrava falu Romániában, Argeș megyében.
 Dumbrava falu Romániában, Bákó megyében, Itești községben.
 Dumbrava falu Romániában, Bákó megyében, Gura Văii községben.
 Dumbrava falu Romániában, Bákó megyében, Rekettyés községben.
 Tenkemocsár falu Romániában, Bihar megyében.
 Diósoldaltanya falu Romániában, Beszterce-Naszód megyében.
 Dumbráva cigánytelep falu Romániában, Beszterce-Naszód megyében.
 Nyírmezőtanya megszűnt falu Romániában, Beszterce-Naszód megyében.
 Dumbrava falu Romániában, Dâmbovița megyében.
 Dombró falu Romániában, Fehér megyében.
 Dumbrava falu Romániában, Fehér megyében, Zalatna városának irányítása alatt.
 Lombfalva falu Romániában, Fehér megyében (1958–2004 között hívták így, előtte és utána Limba).
 Sebeskákova falu Romániában, Fehér megyében.
 Erdőhát falu Romániában, Hunyad megyében.
 Dumbrava falu Romániában, Iași megyében, Ciurea községben.
 Dumbrava falu Romániában, Iași megyében, Lespezi községben.
 Gyerővásárhely falu Romániában, Kolozs megyében.
 Kisdebrecen falu Romániában, Máramaros megyében.
 Marosliget falu Romániában, Maros megyében.
 Dumbrava község Romániában, Mehedinți megyében.
 Dumbrava falu Romániában, Neamț megyében.
 Dumbrava település Romániában, Prahova megyében, Dumbrava község központja.
 Dumbrava falu Romániában, Suceava megyében, Cornu Luncii községben.
 Dumbrava falu Romániában, Suceava megyében, Grănicești községben.
 Meggyesgombás falu Romániában, Szatmár megyében.
 Felsőliget megszűnt falu Romániában, Szatmár megyében.
 Igazfalva település Romániában, Temes megyében, Igazfalva község központja..
 Dumbrava falu Romániában, Vâlcea megyében.
 Dumbrava falu Romániában, Vrancea megyében, Panciu községben.
 Dumbrava falu Romániában, Vrancea megyében, Cristei községben.

 Dumbrava falu Moldovában, Chișinău közigazgatási irányítása alatt.